Alberto Blanco puede referirse a:

 Alberto Blanco (1951-), poeta mexicano.
 Alberto Blanco (1978-), futbolista internacional panameño.
 Juan Alberto Blanco Zaldívar (1960-), político mexicano.
 Alberto Blanco Vila (1970-), entrenador de baloncesto español.
 Alberto Blanco (1948-), fotógrafo, periodista, técnico aeronáutico y militar argentino.